Гюйгенс:
 Хёйгенс, Константейн (1596—1687) — нидерландский поэт, учёный и композитор. Отец Христиана Гюйгенса.
 Гюйгенс, Христиан (1629—1695) — голландский математик, физик и астроном. Сын Константина Гюйгенса.
 «Гюйгенс» — зонд Европейского космического агентства для исследования Титана.
 Пик Гюйгенса — высочайшая вершина на Луне.
 Принцип Гюйгенса — Френеля — физический постулат.
 Теорема Гюйгенса — Штейнера — физическая теорема.
 Гюйгенс — 467-километровый марсианский ударный кратер, находящийся в четырёхугольнике Япигии.